La saison 1973-1974 est la deuxième saison de l'Association mondiale de hockey, ligue professionnelle de hockey sur glace. Chacune des douze franchise joue 78 matchs.

Saison régulière

Contexte

Classements finaux 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires 
Les Aeros de Houston l'emportent 4 matchs à 0 contre les Cougars de Chicago. Les Aeros ont inscrit 22 buts contre 9 pour les Cougars et remportent le trophée mondial Avco.

Trophées de l'AMH

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
Saison 1973-1974 de la LNH

Saison de l'AMH
AMH
AMH